Хунинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Лакском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Хуна.

Население

Состав

Упразднённые населённые пункты
Куци  — упразднённое в 1970-е годы село.

Примечания 

Муниципальные образования Лакского района
Сельские поселения Дагестана